Podbukovje je lahko:

 Podbukovje – Občina Ivančna Gorica
 Podbukovje pri Vačah – Občina Litija